Moissejew ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Sergejewitsch Moissejew (* 1979), russischer Moderner Fünfkämpfer
 Boris Michailowitsch Moissejew (1954–2022), sowjetischer-russischer Sänger, Schauspieler, Tänzer und Choreograph
 Denis Andrejewitsch Moissejew (* 1992), russischer Naturbahnrodler
 Gennadi Anatoljewitsch Moissejew (1948–2017), sowjetischer Motocrossfahrer
 Igor Alexandrowitsch Moissejew (1906–2007), russischer Choreograph
 Juri Iwanowitsch Moissejew (1940–2005), russischer Eishockeyspieler
 Nikita Nikolajewitsch Moissejew (1917–2000), russischer Mathematiker, Physiker und Hochschullehrer
 Nikolai Moissejew (1902–1955), sowjetischer Astronom
 Tichon Jewgenjewitsch Moissejew (* 1978), russischer Mathematiker

Moisseiev bzw. Moissejew steht für:

 (3080) Moisseiev, nach Nikolai Moissejew benannter Asteroid

Moiseev steht für:
 Moiseev (Mondkrater)

Siehe auch:

 Moissejewa